Alexander Straub, niemiecki lekkoatleta
 Julius Straub, kapo i zbrodniarz wojenny
 Jürgen Straub, niemiecki lekkoatleta reprezentujący NRD
 Natalia Straub, née Natalija Kyselowa, ukraińsko-niemiecka szachistka
 Peter Straub, amerykański pisarz
 Ramona Straub, niemiecka skoczkini narciarska

 (6147) Straub (1081 T-3), planetoida